Августовский сельский совет () — название ряда административно-территориальных единиц на Украине:

 Августовский сельский совет — Одесская область, Беляевский район
 Августовский сельский совет — Тернопольская область, Козовский район